South Pasadena ist der Name folgender Orte in den USA:

 South Pasadena (Florida)
 South Pasadena (Kalifornien)